{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78501) - || 2002 RA77 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78502) - || 2002 RV80 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78503) - || 2002 RO81 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78504) - || 2002 RM82 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78505) - || 2002 RS84 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78506) - || 2002 RU84 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78507) - || 2002 RY84 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78508) - || 2002 RJ85 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78509) - || 2002 RM85 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78510) - || 2002 RU85 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78511) - || 2002 RN86 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78512) - || 2002 RK87 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78513) - || 2002 RL87 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78514) - || 2002 RF88 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78515) - || 2002 RV90 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78516) - || 2002 RH92 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78517) - || 2002 RW92 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78518) - || 2002 RF93 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78519) - || 2002 RL94 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78520) - || 2002 RQ95 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78521) - || 2002 RH96 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78522) - || 2002 RM96 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78523) - || 2002 RV96 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78524) - || 2002 RM97 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78525) - || 2002 RY97 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78526) - || 2002 RH98 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78527) - || 2002 RJ98 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78528) - || 2002 RO98 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78529) - || 2002 RZ98 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78530) - || 2002 RW100 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78531) - || 2002 RM103 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78532) - || 2002 RQ104 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78533) - || 2002 RL106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78534) Renmir || 2002 RB109 || 6 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78535) Carloconti || 2002 RC109 || 6 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78536) Shrbený || 2002 RV111 || 7 september 2002 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (78537) - || 2002 RP114 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78538) - || 2002 RP116 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78539) - || 2002 RV116 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78540) - || 2002 RH117 || 7 september 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (78541) - || 2002 RV117 || 2 september 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (78542) - || 2002 RH119 || 9 september 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (78543) - || 2002 RK119 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78544) - || 2002 RZ120 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78545) - || 2002 RT121 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78546) - || 2002 RF122 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78547) - || 2002 RZ122 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78548) - || 2002 RM126 || 9 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78549) - || 2002 RS126 || 9 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78550) - || 2002 RS128 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78551) - || 2002 RQ134 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78552) - || 2002 RD135 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78553) - || 2002 RM135 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78554) - || 2002 RH136 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78555) - || 2002 RF139 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78556) - || 2002 RH140 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78557) - || 2002 RN140 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78558) - || 2002 RO152 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78559) - || 2002 RG154 || 14 september 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| (78560) - || 2002 RL154 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78561) - || 2002 RO154 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78562) - || 2002 RB160 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78563) - || 2002 RV168 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78564) - || 2002 RH172 || 13 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78565) - || 2002 RX172 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78566) - || 2002 RG173 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78567) - || 2002 RR180 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78568) - || 2002 RW181 || 13 september 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (78569) - || 2002 RC184 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78570) - || 2002 RB197 || 12 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78571) - || 2002 RQ211 || 13 september 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (78572) - || 2002 RT212 || 15 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78573) - || 2002 RT213 || 13 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78574) - || 2002 RB214 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78575) - || 2002 RC224 || 13 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78576) - || 2002 RB228 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78577) JPL || 2002 RG232 || 10 september 2002 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| (78578) Donpettit || 2002 RM233 || 14 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| (78579) - || 2002 SV4 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78580) - || 2002 SW5 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78581) - || 2002 SZ5 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78582) - || 2002 SG6 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78583) - || 2002 SS10 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78584) - || 2002 SU10 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78585) - || 2002 SF12 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78586) - || 2002 SU12 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78587) - || 2002 SZ12 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78588) - || 2002 SP15 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78589) - || 2002 SY15 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78590) - || 2002 SQ16 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78591) - || 2002 SX18 || 27 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78592) - || 2002 SB19 || 27 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78593) - || 2002 SC19 || 27 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78594) - || 2002 SQ20 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78595) - || 2002 SR20 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78596) - || 2002 SK21 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78597) - || 2002 SQ23 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78598) - || 2002 SP24 || 28 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78599) - || 2002 SM27 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78600) - || 2002 SR27 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten